Casuarina ist
 der lateinische Name der Pflanzengattung Kasuarinen

Casuarina ist auch der Name mehrerer Orte in Australien, nämlich:
 Casuarina (Northern Territory), nördlicher Stadtbezirk von Darwin, siehe Darwin (Northern Territory)
 Casuarina (Western Australia), südlicher Vorort von Perth
 Casuarina (New South Wales), Ort im Nordosten von New South Wales